Шта́нге () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штанге, Александр Генрихович (1854—1932) — русский общественный деятель, организатор промыслового кооперативного движения в России.
 Штанге, Бернд (род. 1948) — немецкий футбольный тренер.
 Штанге, Владимир Адольфович (1856—1916) — российский врач, председатель санкт-петербургского медицинского общества.
 Штанге, Ульрике (род. 1984) — немецкая гандболистка.
 Штанге, Уте (род. 1966) — немецкая гребчиха.
 Штанге, Эдуард Карлович (1822—1883) — русский генерал, участник Кавказской войны.

См. также 
 Штангей, Владимир Фокович 
 Станг
 Станхе, Родольфо

Примечания